Cette liste recense les ennemis de Iron Man par ordre alphabétique.

A 
Actor est un personnage créé par Stan Lee, Robert Bernstein et Don Heck dans Tales of Suspense #42 (). Il est un espion communiste qui peut s'approprier l'identité d'une personne. Il s'empare l'identité de Tony Stark pour voler les plans d'un désintégrateur. Actor découvre la véritable identité de Iron Man, mais il ne réussit pas à récupérer les plans et il est tué par son employeur, Red Barbarian, avant d'avoir eu la capacité de révéler l'identité secrète de Tony Stark.
 AIM est une organisation criminelle dont l'objectif est la domination mondiale. Le groupe est apparu pour la première fois dans Strange Tales #146 ().
Arsenal est apparu pour la première fois dans Iron Man #114 () et il a été créé par Bill Mantlo et Keith Giffen. Durant la Guerre froide, le gouvernement des États-Unis engagea Howard Stark pour construire une arme capable d'anéantir les communistes si ces derniers gagnaient le conflit. Les deux unités construites, jugées trop dangereuses durant les années 1970, furent stockées sous le manoir des Vengeurs. L'unité Béta fut réveillée par un accident, quand l'Homme de Titanium envoya un message radio à son allié, la Licorne, retenu dans le Manoir. Désuète, l'unité Béta prit les Vengeurs pour des communistes et elle les aurait tués sans l'intervention d'Iron Man. Son Intelligence Artificielle. l'ayant reprogrammée à son insu, l'unité Béta partit capturer Œil-de-Faucon et le Fauve et défia tous les Vengeurs. Iron Man réussit à convaincre l'I.A. que la Guerre Froide était finie. Sa mission obsolète, le robot se désactiva. Bien plus tard, elle fut détruite dans un combat contre Hulk et sa cousine Miss Hulk. Iron Man apprit l'existence de l'unité Alpha et les Vengeurs tentèrent de la démanteler, mais elle se réveilla et manqua de les tuer. Avec l'aide de Warbird, Iron Man parvint à la neutraliser. Arsenal est un robot lourdement blindé et très puissant. Les deux unités étaient lourdement armées : lance-flamme, émetteur de gaz, mitrailleuses lourdes, fléchettes, champ de force paralysant et rayon laser à haute intensité.
Atom Smasher III est un ancien employé de Stane International. Il avait découvert que son usine rejettait des composants radioactifs depuis les années 1940. Alors qu’il menaçait de révéler l'affaire à la presse, il fut exécuté, son corps dissimulé dans un bidon et jeté dans la rivière. Mais il survécut et revint se venger, sous le nom d'Atom Smasher.
 Aldrich Killian est un ennemi d'Iron Man présent seulement dans Iron Man 3, il serait vraisemblablement dirigeant d'AIM, à la fin du film, il se dit être le Mandarin.

B 
Blacklash fut contacté par la Maggia qui cherchait un développeur d'armement. Avec les fonds de l'organisation criminelle, il mit au point un fouet en fibre d'acier. Il devint un agent costumé de la Maggia. Il prit le nom de code de Whiplash dans un premier temps. Sous ce nom, il affronta Iron Man. Plus tard, son nom est changé pour Blacklash.
Blizzard est obsédé par la cryogénie, et jaloux du succès de Tony Stark. Il fut vaincu une première fois par Iron Man, sous l'identité de Jack Frost. Puis revint à l'assaut en tant que Blizzard. Mais Iron Man le captura.
Blood Brothers sont un duo d’extra-terrestres serviteurs de Thanos et gardiens de sa première base sur Terre.
Boomerang principalement un ennemi de Spider-Man, Fred Myers affronte quelquefois Iron Man.
Le Bouffon vert principalement un ennemi de Spider-Man, Norman Osborn est devenu un ennemi redoutable de Iron Man depuis l'invasion secrète.
Buck Richlen a fait partie des quatre conspirateurs de SHIELD qui devaient prendre le contrôle de Stark International pour que la compagnie recommence à vendre des armes à SHIELD. Au lieu d'obéir aux ordres, ils essaient d’assassiner Tony Stark à quelques reprises. Ils sont vaincus par Iron Man. Nick Fury est obligé d'admettre qu'il avait donné l'ordre de prendre le contrôle de Stark International, mais il n'avait jamais autorisé les tentatives d'assassinants. Disgracier par SHEILD, Buck Richlen devient un mercenaire à l'emploi du baron de la drogue Xang Kong.

C 
The Chessmen sont des assassins qui travaille pour Obadiah Stane.
Comte Nefaria principalement un ennemi des Vengeurs, le Comte est un riche aristocrate italien, avide de pouvoir. Il tenta d'éliminer Iron Man, mais fut alors battu par les X-Men. Lors de sa fuite, le mutant Epervier sauta sur son avion qui explosa, et fut tué sur le coup. Néfaria échappa de peu à la mort mais fut sérieusement blessé. Sa fille Madame Masque est une ennemie régulière d'Iron Man.
Contrôleur après un terrible accident, il planifie de réduire les New Yorkais en esclavage, mais Iron Man déjoua son projet et le laissa dans un état comateux. À son réveil, dans un asile, il prit le contrôle des patients et se fit reconstruire un nouvel équipement, qui fut encore une fois détruit par Iron Man.
Crimson Cowl est la fille de Justin Hammer. Elle crée une version des Maîtres du mal qui a combattu régulièrement les Thunderbolts.
Crusher est un scientifique qui boit un sérum qui lui donne une force surhumaine et qui le fait grandir. Au nom d'un président sud-américain, il attaque Stark Industries et il est vaincu par Iron Man. Peu après, il va essayer de se venger, mais après un combat contre Iron Man, il va se noyer dans l'océan. Plus tard, le docteur Jakkelbur réussit à reproduire la formule du Crusher après avoir étudié le corps du scientifique à la morgue.

D 
Detroit Steel. Doug Johnson III est un ancien soldat de l'armée américaine. Il travaille pour Hammer Industrie comme pilote de l'armure Detroit Steel. Il est tué par Sasha Hammer après un combat contre elle et les Steel Corps.
Detroit Steel II. Sasha Hammer est la fille de Justine Hammer et Le Mandarin, donc la petite fille de Justin Hammer. Comme tous les membres de sa famille, elle est une ennemie de Tony Stark et elle utilise l'armure Detroit Steel pour combattre Iron Man.
Docteur Fatalis un ennemi des Quatre Fantastiques, Victor Von Fatalis affronte de nombreuses fois Iron Man.
Dreadknight est un scientifique Latvérien, opposé au règne tyrannique du Docteur Fatalis, qu'il considérait comme son inférieur. Quand le despote découvrit le projet de rébellion du chercheur, il le punit en lui greffant un masque d'acier. Velsing fut relâché et dans son errance à travers le pays, il se réfugia sur les terres de Victoria Frankenstein qui s'occupa de lui. Se lançant dans une guerre terroriste contre Fatalis, armé de ses propres inventions financées par l'héritière, Velsing se surnomma Dreadknight. Il fut arrêté par Iron Man.
Dynamo pourpre est une série d'armures utilisées pour combattre Iron Man.

E 
Épouvantail est un voleur professionnel 
Ezekiel Stane est le fils de Obadiah Stane, il veut venger la mort de son père.

F 
Le Fantôme travaillait alors pour OmniSapient System, et il fit de grandes avancées informatiques en développant un système de circuit intangible. Trompé par ses employeurs, et porté disparu dans un assassinat maquillé en accident, l'homme utilisa le Ghost-Tech et se vengea de la compagnie, effaçant toute sa vie. Il devint un saboteur industriel indépendant et louant ses services à de riches corporations. Il fut un jour engagé par Carrington Pax, cadre de la Roxxon Oil Corporation, pour saboter Accutech, une firme de recherche concurrente tout juste rachetée par Tony Stark. Très vite, Iron Man découvrit et affronta le vilain, qui jura de se venger.
Fin Fang Foom est un extraterrestre venu de la planète Maklu IV, du système Malku dans le Grand Nuage de Magellan. Il faisait partie d'un équipage parti conquérir d'autres planètes habitables. Les êtres draconiques atterrirent dans l'Ancienne Chine et utilisèrent leur pouvoir de métamorphose pour se dissimuler dans la population et l'étudier de près. Pour préserver leur force, Foom est désigné pour rester en stase, grâce à une herbe spéciale. Il affronte plusieurs fois Iron Man.
Firebrand :  Quatre personnages différents ont pris l'identité de Firebrand. Trois d'entre eux ont été un ennemi d'Iron Man.

G 
Gargouille grise était un assistant en chimie. Un jour, il renversa accidentellement un liquide sur sa main, ce qui lui donna le pouvoir de transformer temporairement n'importe quoi en pierre s'il le touchait de sa paume nue. Il décida de mener une carrière de super-vilain : touchant tout son corps avec la paume pétrifiante de sa main, il eut une apparence de statue rocailleuse qu'il compléta avec un déguisement le faisant ressembler grossièrement à une gargouille. Il devint la Gargouille grise.

H 
Homme de titanium travaillait en Sibérie avec des scientifiques captifs pour créer une armure de combat en titane capable de vaincre celle d'Iron Man, dans un objectif de propagande. L'armure fut construite à partir de titane, copiant les idées de Stark, mais les manques de moyens la rendirent peu mobile et très lourde. Avec celle-ci, il affronta publiquement Iron Man pour prouver la supériorité du régime communiste, mais Iron Man remporta le combat.
Homme-radioactif est un physicien nucléaire, il expérimenta sur lui-même les fruits de ses recherches pour créer un super-héros chinois, en s'exposant à des radiations contrôlées pendant plusieurs mois, dans un laboratoire secret. La dernière dose, massive, lui octroya des pouvoirs surhumains.

I 
Immortus est l'une des nombreuses identités de Nathaniel Richards, mieux connu sous le nom de Kang le conquérant.
Iron Monger (Obadiah Stane) est un homme d'affaires et marchand d'armes rival de Tony Stark. Il prendra possession de Stark International à travers la manipulation et il fait sombrer Tony Stark dans l'alcoolisme.

J 
Justin Hammer est à la tête d'une puissante firme industrielle, concurrente de Stark International. Son entreprise était à la pointe de la R&D en armement. Inventeur de talent, il développa pour sa firme un transmetteur hypersonique pour pirater l'armure du Vengeur Doré et assassiner un diplomate. Iron Man prouva son innocence et se fit d'Hammer un ennemi juré.

L 
Laser vivant était un chercheur travaillant sur le développement d'armes fonctionnant avec de l'énergie laser. Il créa des sortes de gantelets-laser, et les vola pour se venger de son ex-petite amie. 
La Licorne était un espion soviétique qui fut équipé d'un casque créé par Anton Vanko, la première Dynamo Pourpre, ayant pour mission de traquer ce dernier, échappé à l'étranger. Le casque pouvait émettre de puissantes décharges d'énergie grâce à sa corne. Il fut ensuite soumis à des expériences afin de gagner une super-force. Mais en contrepartie, il fut atteint d'une maladie cellulaire dégénérescente. Il fut vaincu par Iron Man, et Tony Stark l'aida quand même à vaincre sa maladie.

M 
Madame Masque est née sous le nom de Giulietta Nefaria, la fille du criminel de génie, le Comte Luchino Nefaria. Rapidement, elle se retrouva en conflit avec Iron Man, après avoir attaqué la compagnie Stark Enterprises. Elle s'échappa en avion, mais celui-ci s'écrasa. Whitney fut défigurée par l'accident, et son sauveur Mordecai Midas lui offrit un masque d'or pour cacher la cicatrice. C'est à ce moment qu'elle adopta le surnom de Madame Masque, lieutenant du caïd grec. Ce fut aussi le début d'un long conflit contre Iron Man, entre haine et amour.
Le Mandarin était un ancien magistrat chinois, fils d'une noble Anglaise et d'un riche Chinois d'avant la Révolution. Il a aussi prétendu être un descendant direct de Gengis Khan par son père, mais cela n'a jamais été confirmé. Un jour, il découvrit une épave de vaisseau extraterrestre, de la planète Maklu, dont les habitants, les Makluans, avaient l'apparence de dragons chinois. Il étudia la technologie du vaisseau et y découvrit 10 bagues, qui servaient apparemment à alimenter le navire en énergie. Équipé de ces anneaux et sa nouvelle connaissance, il devint un conquérant, rapidement si puissant que même l'Armée Chinoise ne pouvait le défier avec succès. Ses ambitions s'étendirent vite à la conquête mondiale.
Maraudeur Masqué principalement un ennemi de Daredevil, Maraudeur Masqué combattit quelquefois Iron Man durant sa carrière criminelle.
Mauler, le mercenaire Brendan Doyle vole l'armure Mauler qui était sous la garde de Stark International. Il affronte Iron Man durant la saga de lArmor Wars et il perd son armure. Éventuellement, il récupère son l'armure du Mauler et il affronte la Division Alpha. Plus tard, Brendan Doyle est recruté par Le Mandarin et Ezekiel Stane pour affronté Iron Man.
Melter était un industriel new-yorkais travaillant pour le gouvernement des États-Unis, spécialisé dans l'armement. Il perdit son marché au profit de Stark Entreprises. Tandis que ses usines fermaient les unes après les autres, Horgan fut témoin d'un dysfonctionnement d'un de ses radars expérimentaux. Il travailla sur l'engin pour finalement en faire une arme capable de faire fondre l'acier. Équipé de cette nouvelle arme, il affronta plusieurs fois Iron Man.
Minotaur est apparu pour la première fois dans Iron Man #24 (). Miklos Vryolak souffrait d'une terrible maladie. Son père le Docteur Vryolak trouve une cure chimique qu'il a trouvé dans le labyrinthe de Aegean. Cette cure transforme Miklos en minotaure. Ensuite, le Dr. Vryolak envoie son fils pour voler de l'argent pour financer la création d'une armée de minotaures. Son fils exécute ces plans en croyant que c'était pour financer un moyen de le guérir de sa forme monstrueuse. Les actions des Vryolak fini par attirer l'attention de Madame Masque, Iron Man et de Jasper Sitwell. Après un combat contre le minotaure, la caverne menace de s'écrouler. À ce moment, Miklos s'aperçoit des véritables intentions de son père. Alors, il retient la paroi de la caverne suffisamment longtemps pour que  Madame Masque, Iron Man et Jasper Sitwell s'échappe de l'endroit. La caverne va s’effondrer sur Miklos et son père, ce qui va les tués instantanément.
MODOK : George Tarleton était un simple technicien de l'A.I.M.. Les scientifiques de l'organisation criminelle voulurent créer un être puissant pour analyser et sonder le Cube cosmique, et Talerton fut candidat. Il devint alors MODOC (Mental Organism Designed Only for Computing). Le cobaye, à l'intelligence surdéveloppée, fit preuve d'une toute aussi grande ambition.
Mordecai Midas commença comme simple mendiant pour finalement s'associer avec la mafia locale, et créer un empire financier, tenu depuis une île qu'il avait achetée dans la Mer Égée. Son obsession était d'être reconnu comme l'homme le plus riche du monde. Il sauva Whitney Frost (la Comtesse Nefaria) quand son avion s'écrasa après un départ rapide de Long Island pour échapper à Iron Man. Le visage de la dirigeante de la Maggia de New York fut lacéré lors du crash, et c'est Midas qui paya pour ses soins et qui lui offrit un masque d'or. L'appelant Madame Masque, il fit d'elle son lieutenant sur le terrain.

 P 
Pygargue : Ancien militaire reconverti en mercenaire, Simon Maddicks fut engagé par la Brand Corporation, une filiale de la Roxxon Oil Company, qui expérimenta sur lui du matériel bionique. Il reçut le nom de code de Pygargue et infiltra une organisation rivale. Il affronta Ulysses Bloodstone le chasseur de monstres et termina dans le coma.

 R 
 Red Barbarian est un personnage créé par Stan Lee, Robert Bernstein et Don Heck dans Tales of Suspense #42 (). Il est un général d'un pays satellite communiste et il veut voler des plans d'une arme de Tony Stark. Son espion ne réussit pas sa mission et Red Barbarian l'exécute pour son échec.

 S 
Shockwave, un ancien agent du MI6, il utilise une combinaison électrique pour effectuer ces crimes.
Spymaster est un ancien boxeur, et criminel costumé indépendant, à la tête d'un réseau d'espions d'élite, engagé par le Zodiaque, une organisation criminelle, pour voler les projets de Stark Industries, dirigée par Tony Stark. Le Vengeur Doré empêcha le criminel de saboter l'usine de Long Island, mais ce dernier réussit à s'échapper.
Stratosfire est apparue pour la première fois dans Iron Man Annual #9, en 1987. Diplômée en sciences politiques, Sandy Vincent et son amie Babs Bendix furent engagées comme secrétaires pour la Roxxon Oil Company. Quand l'agent Sunturion fut déclaré mort, la firme promut Sandy au poste d'agent spécial, l'équipant d'un costume hi-tech basé sur la micro-énergie. En tant que Stratosfire, elle devint une héroïne publique dans la région de San Francisco, s'associant même à Iron Man. Mais son attitude changea très vite, et elle sabota des installations de concurrents de la Roxxon. Son amie Babs la dénonça à Tony Stark, et la firme la supprima. Furieuse, Stratosfire se retourna contre ses employeurs, qui se protégèrent en l'opposant au nouveau Sunturion. Dans le combat, les deux agents furent tués, victimes d'une explosion de leur équipement. Grâce à un costume spécial, Stratosfire pouvait contrôler l'énergie micro-onde ambiante. Elle s'en servait pour se téléporter à grande vitesse, ou pour émettre des rayons brûlants, grâce à un dispositif placé sur ses poignets.
Sunset Bain est née à San Diego. Durant ses études, elle sortit avec Tony Stark alias Iron Man. Elle se déguisa en Madame Menace et fonda Baintronics, sa propre société en volant Stark Entreprises. Elle joua de sa double identité, jet-setteuse millionnaire et femme d'affaires avisée le jour, et marchande d'armes pour super-criminels la nuit ...
Sunturion est apparu pour la première fois dans Iron Man #143, en 1981. Deux hommes ont porté le nom de Sunturion. La combinaison Sunturion a été développée par la Roxxon Oil Company, associée alors à sa division de recherche génétique, la Brand Corporation. Un employé, Arthur Dearborn, fut lié à l'armure et désigné comme gardien de la station spatiale Star Well 1, un satellite transmettant de l'énergie à la Terre sous forme de micro-ondes. Lors d'un accident, le satellite cibla le village d'Allentown, dans l'Iowa, et décima la population. Iron Man fut envoyé pour enquêter et il affronta le Sunturion, quand la Roxxon fit tomber le satellite dans la mer, pour camoufler les preuves. Pour détruire les débris, Dearborn se sacrifia. Quelques mois plus tard, un camionneur nommé Mike Stone trouva l'armure sur une plage de Floride. Il l'utilisa pour se venger de son ancien employeur. Daredevil combattit Stone et réussit à ouvrir l'armure. Stone, n'ayant pas été génétiquement lié à l'armure, se dissipa dans l'atmosphère. Des années plus tard, la Roxxon réussit à retrouver la forme énergétique de Dearborn dans l'atmosphère et compta l'utiliser pour combattre Stratosfire, un de leurs anciens employés qui utilisa l'armure Stratosfire contre la compagnie, quand cette dernière le força à éliminer les raffineries concurrentes. Dans le combat, l'armure Sunturion déclencha un système d'auto-destruction qui résulta en dissipation d'énergie micro-onde, et rendit forme humaine à Dearborn. L'armure Sunturion est une combinaison de plastique et de métal alimentée par les micro-ondes générées par son porteur, qui doit subir une altération génétique. Elle peut alors émettre des rafales d'énergie, des champs de force, se téléporter. Elle permet à l'utilisateur de voler à grande vitesse. Un système permet d'alimenter l'armure électriquement par absorption d'énergie solaire.

 T 
Technovore est apparu pour la première fois dans Iron Man volume 1 #294 (). Il est une créature techno-organique qui voulait absorber l'armure de Iron Man pour qu'il soit complet.
Temugin est le fils du Mandarin.

 U 
Ultimo est un gigantesque robot d'origine extra-terrestre, qui s'est écrasé en Chine au . L'être fut découvert dans un volcan par le Mandarin, dans la Vallée des Esprits. Ce dernier réussit à réactiver le robot et à faire de lui son serviteur, sous le nom d'Ultimo. Il se fit passer pour son créateur aux yeux de tous, et l'envoya combattre l'armée chinoise. Iron Man intervint mais se révéla sans puissance face à ce titan. Il réussit toutefois à le piéger et à le faire tomber dans le cratère du volcan.
Ultron fut créé par le docteur Hank Pym, avec ses propres schémas cérébraux. Pym voulait en faire une sorte de partenaire robotique, le parfait allié pour les aventures de Pourpoint-Jaune. Mais Ultron-1, alors simple robot à l'A.I. très sophistiquée, se rebella et hypnotisa Pym, pour lui faire oublier son existence. Très intelligent, il se perfectionna seul, prit le nom de Ultron-5 et fonda les Maîtres du Mal sous le masque de Crimson Cowl, pour affronter Les Vengeurs. L'I.A. d'Ultron évolua au point de dépasser largement l'intelligence humaine, ce qui transforma le robot en génie mégalomane, incapable désormais de faire équipe avec des super-vilains humains. Il créa un synthézoïde nommé la Vision à partir d'une copie de la première Torche Humaine et des schémas cérébraux de feu Wonder Man. La Vision fut lancée contre Les Vengeurs mais finit par les rejoindre au terme de leur premier affrontement, devenant même des années plus tard leur leader et l'époux de la Sorcière Rouge.

 V 
 Vibro est apparu pour la première fois dans Iron Man #186'', en 1984. Alton Vibreaux est né à Baton Rouge, en Louisiane. Ingénieur sismologue, il tomba dans la faille de San Andreas au cours d'un test d'équipement. Il en ressortit blessé et possesseur de pouvoirs. Il chercha à se venger de son employeur, mais fut stoppé par Iron Man (Jim Rhodes). Il fut l'ennemi de Tony Stark, qui le fit incarcérer à la Voûte. Vibro réussit à s'échapper en compagnie du Griffon. Il partit pour Los Angeles où il déclencha des séismes, pour être finalement arrêtés par les Vengeurs de la Côte Ouest. Plus tard, Vibro fut assassiné et ressuscité par la Main, en envoyé prendre d'assaut l'Helicarrier du SHIELD. Sa forme zombifiée fut tuée par Wolverine. Plus tard, il fut recruté par Le Mandarin et Ezekiel Stane pour combattre Iron Man. Vibro fut transformé par accident en générateur d'énergie vibratoire. Ses mains pouvaient émettre des rafales d'onde sismique assez puissantes pour provoquer des séismes localisés. Son corps générait un champ de protection qui le protégeait de ses propres pouvoirs. En dirigeant les rayons, il pouvait s'envoler et atteindre de grandes vitesses de croisière.

 W Whirlwind est un mutant et il se sert de ses pouvoirs pour devenir un super-criminel.Whiplash fut contacté par la Maggia qui cherchait un développeur d'armement. Avec les fonds de l'organisation criminelle, il mit au point un fouet en fibre d'acier. Il devint un agent costumé de la Maggia. Il prit le nom de code de Whiplash dans un premier temps. Sous ce nom, il affronta Iron Man.Wong-Chu''' est le premier ennemi de Tony Stark. Il était le chef des communistes au Viet-Nam. Durant la guerre, il capture Tony Stark qui était blesser par une mine. Wong-Chu offre a Tony de lui sauver la vie, en échange celui-ci doit construire une arme puissante. Tony accepte et avec l'aide de Ho Yinsen, il construit à la place sa première armure. Tony utilise l'armure pour vaincre Wong-Chu et s'échapper des communistes.

Notes et références 
 
 
 
 

Liste de personnages de comics
Liste en rapport avec la science-fiction